Blakeney kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Blakeney, Norfolk, ort i England, 
 Blakeney, Gloucestershire, ort i England,